(outras grafias: Valagash; Valarsh; 130? — 207 ou 208) foi rei da Arménia da dinastia arsácida do período dividido entre o Império Romano e o Império Parta, tendo governado sob o protetorado romano entre o ano 180 e o ano 191. Foi antecedido no governo por  (ou Soemo segundo outras fontes) e foi sucedido pelo seu filho .

Em 191 sucedeu a  no trono da Pártia, onde se manteve até à sua morte em 207 ou 208 como Vologases V. Foi sucedido por .

Ver também

Nascidos no século II
Mortos no século III
Reis arsácidas da Armênia
Persas do século II
Persas do século III
Partas envolvidos nas guerras romano-partas